Cal Magre o Mas Sant Cristòfol, mas al petit nucli de l'Estela al nord-oest del municipi de Cabanelles (l'Alt Empordà)
 Cal Magre (Aiguamúrcia), masia al municipi d'Aiguamúrcia (Alt Camp) 
 Cal Magre (Bertí), masia al poble de Bertí (Sant Quirze Safaja, el Moianès)
 Cal Magre (Sant Agustí de Lluçanès), casa a Sant Agustí de Lluçanès (Osona) 
 Baga de Cal Magre, obaga del terme municipal de Sant Quirze Safaja (el Moianès)
 Camps de Cal Magre, grup de camps de conreu al terme municipal de Sant Quirze Safaja (el Moianès) 
 Solell de Cal Magre, solana al poble de Bertí (Sant Quirze Safaja, el Moianès)